Tres mujeres puede referirse a:

Cine y televisión 
 Tres mujeres, película sueca de 1952 dirigida por Ingrid Bergman.
 Tres mujeres tres vidas, telenovela peruana de 1977 producida por Bianca Casagrande para Panamericana Televisión
 Tres mujeres, telenovela mexicana de 1999 producida por Roberto Hernández para Televisa.
 Tres mujeres, telenovela venezolana de 1978 producida por Venevisión.
 3 Women (conocida en Castellano como Tres mujeres o 3 mujeres), película estadounidense de 1977 dirigida por Robert Altman.